Салтыко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Салтыкова, Анна Ивановна (в браке Орлова; 1777—1824) — фрейлина Екатерины II, жена последнего графа Орлова, наследница подмосковной усадьбы Марфино.
 
 
 Салтыкова, Ирина Ивановна (род. 1966) — российская эстрадная певица и актриса.
 
 
 Салтыкова, Федосия Петровна (1927—2007) — свинарка колхоза имени М. Горького Кугарчинского района Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда. См. также 
 
 Салтыкова (Киренский район)
 Салтыкова Девица